Список правителей Армении — список царей и князей армянских государств и государственных образований, также других династии правящих в разных частях исторической Армении, наместников государств в составе которых Армения находилась.

VI век

VII век

VIII век

IX век

X век

XI век

XII век

XIII век

Примечания 

Правители Армении
Списки правителей Азии
Списки правителей Европы
Списки:Армения